Валерий Михайловский:
 Михайловский, Валерий Владимирович (род. 1953) — советский и российский танцовщик.
 Михайловский, Валерий Исаевич (род. 1937) — советский режиссёр и сценарист.